The Millpond Years è il terzo album di inediti del gruppo musicale inglese And Also the Trees, pubblicato nel 1988.

Tracce

Collegamenti esterni